Degischer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peter Degischer (* 1945), österreichischer Physiker 
 Vilma Degischer (1911–1992), österreichische Kammerschauspielerin